Franz Trautmann kan syfta på följande personer:

* Franz Trautmann (författare) (1813–1887), tysk skriftställare och målare
 Franz Trautmann (teolog) (född 1939), tysk romersk-katolsk teolog